Flecha ou seta, um projétil de madeira ou metálico, pontiagudo e disparado com um arco.
Seta (símbolo), um símbolo gráfico usado para apontar ou indicar uma direção
Seta (veículo) (Brasil) ou pisca-pisca (Portugal), cada uma das luzes piscando em cada lado dum veículo, que indicam que uma se está virando à esquerda ou direita, ou uma mudança de faixa, etc.